Mala morska deklica ima več pomenov:
 pravljica Hansa Christiana Andersena Mala morska deklica
 kip Mala morska deklica v Københavnu